Халль (Hall):

 Бад-Халль, прежде Халль — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Халль-бай-Адмонт — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Халль-ин-Тироль (Халль-Тирольский) — город в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Швебиш-Халль (Халль-Швабский) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Халль, Карл Кристиан (1812—1888) — датский политический деятель.
 Халль, Ларс (1927—1991) — шведский спортсмен по современному пятиборью.

См. также 
 Халле
 Пфарркирхен-Бад-Халль — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Холл (значения)